W Polsce
 Gozdów – część wieś Kraśnik Górny w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Gozdów – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice 
 Gozdów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków 
 Gozdów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec 
 Gozdów – część wsi Grzymiszew w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Tuliszków
 Gozdów – gromada

 Zobacz też
 Gozdowo